Een overzicht van KRC Genk in het seizoen 2003/04.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Genk in het seizoen 2003-2004 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Nitto / Carglass / Euphony / Essec
Sportmerk: Kappa

Transfers

Zomer

Winter

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

Externe links 
 Officiële website

KRC Genk naar seizoen
Belgische voetbalclub 2003/04